Labben kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Labben (kulle),

Finland 

 Labben, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar